96. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 8–10 stycznia 1999 roku w Heerenveen, w Holandii. Kobiety startowały po raz 24. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Najlepszy rezultat uzyskała reprezentantka gospodarzy Tonny de Jong. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Złoto zdobył Holender Rintje Ritsma. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 12 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarek (26 sklasyfikowanych) i 28 łyżwiarzy (25 sklasyfikowanych) z 17 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DNF – nie ukończył, DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1999 w sportach zimowych
1999 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen